Åke Lundberg kan syfta på:

 Åke Lundberg (arkitekt)
 Åke Lundberg (ingenjör) 
 Åke Lundberg (militär)